Bruine klauwiertangare
 Witkeelklauwiertangare
 Witvleugelklauwiertangare
 Zwartkeelklauwiertangare